Ntawuntunze kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Ntawuntunze (vattendrag i Gitega), 
 Ntawuntunze (vattendrag i Muyinga), 

Robotskapade Burundiförgreningar